Ким Юлия Найдзинавичюс (; ) — немецкая гандболистка, центральная защитница команды «Битигхайм» и сборной Германии.

Биография 
Воспитанница школы команды «Валльдорф». Выступала с 2007 по 2008 годы за «Обер-Эшбах», затем выступала за команду «Бенсхайм/Ауэрбах». Окончила в 2011 году высшую курфюрстскую гимназию Бенсхайма, с 2011 года выступала в основном составе команды «Байер 04», а с лета 2016 года — за команду "СГ ББМ" города Битигхайм-Биссинген.

В активе Ким 48 игр и 79 голов за основную сборную Германии, дебютировала она 27 мая 2012 в матче против сборной Польши. Также провела 57 игр за сборную до 20 лет, 21 игра за сборную до 18 лет. В 2008 году Ким стала чемпионкой мира среди девушек до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Битигхайма»
 Профиль на сайте «Байер 04»
 Профиль на сайте Немецкого гандбольного союза

Гандболисты Германии
Игроки ЖГК «Байер 04»
Игроки ЖГК «Битигхайм»